Die Western & Southern Open 2020 waren ein Tennisturnier der Damen, das in diesem Jahr aufgrund der COVID-19-Pandemie in New York City, und nicht wie sonst üblich in Mason bei Cincinnati, ausgetragen wurde. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier 5 war Teil der WTA Tour 2020 und fand vom 21. bis 29. August 2020 statt.

Titelverteidigerinnen waren Madison Keys im Einzel und die Paarung Lucie Hradecká/Andreja Klepač im Doppel.

Nach einer Serie von Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA boykottierte die in den Vereinigten Staaten lebende Japanerin Naomi Ōsaka ihr Halbfinalspiel und wollte den Sieg ihrer Gegnerin überlassen. Der Veranstalter sagte danach alle Spiele an diesem Tag ab und handelte mit Ōsaka aus, dass das Spiel zwei Tage später stattfand. Im Finale konnte sie verletzungsbedingt nicht antreten.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Western & Southern Open 2020 fand vom 20. bis 21. August 2020 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2020
Tennisturnier in New York City